Уру́чье () — микрорайон в составе Первомайского района города Минска.
 Уручье — станция метро в Минске.
 Уручье — военный городок в Минске.
 Уру́чье — село в Выгоничском районе Брянской области.